Weekly steht für wöchentlich erscheinende Presseorgane wie

 Harper’s Weekly, ehemaliges US-Wochenmagazin (1857–1916)
 Leslie’s Weekly, ehemaliges US-Wochenmagazin
 Weekly Eleven News, Wochenzeitung aus Myanmar
 Weekly Journal, ehemalige britische Wochenzeitung
 Weekly Shōnen Jump, japanisches Manga-Magazin
 Weekly Shōnen Magazine, japanisches Manga-Magazin
 Weekly Shōnen Sunday, japanisches Manga-Magazin
 Weekly Standard, US-Wochenmagazin
 Weekly World News, ehemalige US-Zeitschrift
 Weekly Young Jump, japanisches Manga-Magazin
 Weekly Young Magazine, japanisches Manga-Magazin

oder wöchentlich ausgestrahlte TV-Seifenopern

 Weekly Soap, siehe Seifenoper